Olivier Sorlin (Saint Etienne, 9 de Abril de 1979) é um futebolista profissional francês, que atua como volante pelo Evian.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Naturais de Saint-Étienne
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Thonon Évian Grand Genève Football Club
Futebolistas do Stade Rennais Football Club